Marinovec je lahko:
 Marinovec Zelinski (Hrvaška)
 Marinovec (Hrvaška)